Kabinett Çiller steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Çiller I
 Kabinett Çiller II
 Kabinett Çiller III